Indonesië
 Kedamean (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Kedamean (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java